

Arte 
 L'Aurora – dipinto di William-Adolphe Bouguereau del 1881

Cinema 
 L'aurora boreale (Northern Lights) – film TV del 1997 diretto da Linda Yellen

Editoria 
 L'Aurora – periodico italiano

Musica 
 L'aurora – singolo de Le Orme del 1970
 L'aurora delle Orme – raccolta de Le Orme del 1970
 L'aurora – singolo di Eros Ramazzotti del 1996

Pagine correlate 
Aurora